Таманя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Таманян, Александр Ованесович (1878—1936) — армянский архитектор.
 Таманян, Геворг Александрович (1910—1993) — армянский архитектор.
 Таманян, Камилла Геворковна (1946—2013) — советский и армянский ботаник.

Примечания